Ellingham ist der Familienname folgender Personen: 

 Harold Ellingham (1897–1975), britischer Chemiker
 Mark Ellingham, britischer Verleger (Rough Guides)

Ellingham steht für: 

 Ellingham (Hampshire)
 Ellingham (Norfolk)
 Ellingham (Northumberland)